

Geografia 
 Lover – frazione del comune italiano di Campodenno

Musica 
 Lover – brano composto da Richard Rodgers e Lorenz Hart nel 1932
 Lover – singolo di Sarah Klang del 2017
 Lover – album di Taylor Swift del 2019
 Lover – singolo di Taylor Swift del 2019
 Lover (Live from Paris) – album live di Taylor Swift del 2023

Persone 
 Samuel Lover (1797-1868) – compositore, scrittore e pittore irlandese
 Seth Lover (1910-1997) – inventore statunitense

Pagine correlate 
Lovers